Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier IVa, se dispute du 12 au .

Iroda Tulyaganova remporte le simple dames. En finale, elle bat Francesca Schiavone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Li Na et Li Ting.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Tachkent
2000 en Ouzbékistan
Tennis en juin 2000